Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 292001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 15 października 2001 do 17 listopada 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

292001-292100

292101-292200

292201-292300

292301-292400

292401-292500

292501-292600

292601-292700

292701-292800

292801-292900

292901-293000

Przypisy 

Lista planetoid 292001-293000